В данном списке приведены паровозы, поступившие в СССР в связи с присоединением Западной Белоруссии и Западной Украины.

На польских железных дорогах (PKP) обозначения серий состояли из латинских букв и цифр ; в НКПС паровозы, за исключением старых русских серий, после переделки на русскую колею сохраняли своё обозначение, но латиницу заменяли на кириллицу.

Список 
Род службы выделен цветом:

Согласно советским данным, в сентябре 1939 года НКПС получил с польских железных дорог 2074 паровоза. Однако эти данные неполные. Например, на 31 июля 1939 года в списках локомотивного парка PKP значились 92 паровоза серии Tp104 (бывшие российские ОВ), которые были приписаны к локомотивным депо в Вильне и Радоме. Из них 41 значится в списках, среди полученных НКПС локомотивов, а ещё 2 были перегнаны поляками в Литву; немцы, согласно их данным, не получили ни одного паровоза этой серии, а потому судьба 49 «овечек» неизвестна. Также не исключено, что советскими рабочими были восстановлены паровозы, которые уже были списаны и ожидали утилизации на запасных путях; так были восстановлены не менее 23 паровозов серии Tr104 (бывшие российские Щ), которые находились во Львове и согласно данным PKP уже были списаны, но ещё не порезаны на металлолом.

Согласно немецким данным, на 31 декабря 1939 года Советский Союз владел 1840 паровозами с Польских железных дорог.

Переделка паровозов 
Переделка паровозов с европейской колеи (1435 мм) на русскую (1524 мм) осуществлялась либо заменой осей колёсных пар на более длинные, либо, при сохранении старых осей, колёсные центры переставлялись с одной стороны оси на другую (при этом, естественно, осуществлялась и перепрессовка бандажей); практиковался и сдвиг бандажей на центрах. Также вносились необходимые конструктивные изменения движущего и парораспределительного механизмов. После переделки паровозы, за исключением старых русских серий, сохраняли своё обозначение, но латиница заменялась на кириллицу.

После переделки паровозы некоторое время обслуживали железные дороги Западной Белоруссии и Западной Украины, включая Белостокскую, Брест-Литовскую, Львовскую и Ковельскую; с началом Великой Отечественной войны эти локомотивы были эвакуированы в тыл, в том числе паровозы серии ТУ23 обслуживали Турксиб. Маломощные машины использовались на маневровой и вспомогательной работе.

Сколько всего паровозов было в 1941 году переделано на русскую колею — данных нет. Фактически на июнь—июль их основная доля от запланированного находилась на заводах в разобранном виде, где эти локомотивы и были захвачены наступающими войсками стран «оси».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
 
Польский поход Красной армии (1939)
Списки локомотивов и МВПС
1939 год на железнодорожном транспорте